Hrvatska:
 Brezine (Farkaševac), naselje u općini Farkaševac
 Brezine (Lipik), gradsko naselje Lipika
 Brezine (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore (257m)